Kinesisk-japanska kriget kan syfta på:

Första kinesisk-japanska kriget – mellan 1894 och 1895
Andra kinesisk-japanska kriget – mellan 1937 och 1945